Суперкубок УЕФА 2019 (, ) — футбольный матч, который состоялся 14 августа 2019 года и стал 44-м розыгрышем Суперкубка УЕФА, в котором встретились победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. Матч прошёл на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле. Матч закончился победой футбольного клуба «Ливерпуль».

Выбор места проведения 
В декабре 2016 года в УЕФА впервые был организован открытый тендер, на котором были выбраны места проведения финалов клубного турнира (Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, Лига чемпионов УЕФА среди женщин и Суперкубок УЕФА). Ассоциации должны были до 27 января 2017 года выразить интерес и подать заявки до 6 июня 2017 года.

УЕФА объявил 3 февраля 2017 года, что девять ассоциаций выразили заинтересованность в проведении. 7 июня 2017 года стало известно, что семь ассоциаций подали заявки на проведение Суперкубка:

Ассоциации, которые проявили интерес к проведению, но в итоге не подали заявки:
 Венгрия: Гроупама Арена, Будапешт
 Шотландия: Хэмпден Парк, Глазго

Отчёт об оценке заявки был опубликован УЕФА 14 сентября 2017 года. «Водафон Парк» был выбран местом проведения Суперкубка Исполнительным комитетом УЕФА 20 сентября.

Место сбора 
Это первый Суперкубок УЕФА, который был проведён в Турции, где в третий раз прошёл финальный турнир УЕФА по футболу после Финала Лиги чемпионов УЕФА 2005 на Олимпийском стадионе Ататюрка и Финала Кубка УЕФА 2009 на стадионе Фенербахче Шюкрю Сараджоглу, которые также находятся в Стамбуле.

Команды

Матч

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2018/2019
 Лига Европы УЕФА 2018/2019

Примечания

Ссылки 

 

2019
Европейский футбол в сезоне 2019/2020
Август 2019 года
Международные соревнования по футболу в Турции
Международные спортивные соревнования в Стамбуле
Спорт в Турции в 2019 году
События 14 августа